Rouge-Cloître est un lieu-dit à l'orée de la forêt de Soignes, au sud-est de la ville de Bruxelles, qui a donné son nom à :
 le prieuré du Rouge-Cloître
 la rue du Rouge-Cloître
 la drève du Rouge-Cloître